Suk nebo Suková může znamenat:

obecně
 suk – zbytek po větvi ve kmenu stromu a posléze pak ve dřevě z něj
 
příjmení osob
 Cyril Suk (* 1967) – český tenista, bratr Heleny a syn Věry
 František Janda-Suk (1878–1955) – český atlet, první český olympijský medailista
 Jan Suk (* 1951) – český spisovatel, básník a redaktor
 Jaroslav Suk (* 1948) – český lingvista a politický vězeň
 Jiří Suk (* 1966) – český historik a politolog
 Joey Suk (* 1989) – nizozemsko-indonéský fotbalista
 Josef Suk – více osob
 Lubomír Suk (* 1960) – český politik
 Lukáš Suk (* 1990) – český fotbalista
 Roman Suk (* 1972) – český basketbalista
 Václav Suk (1861–1933) – český hudební skladatel, dirigent a divadelní organizátor
 Václav František Suk (1883–1934) – český profesor a knihovník, publicista a překladatel
 Vávra Suk (* 1973) – švédský politik a spisovatel

ženská podoba příjmení s přechýlením
 Eva Suková (*1961) – česká divadelní dramaturgyně
 Helena Suková (* 1965) – česká tenistka, sestra Cyrila a dcera Věry
 Otilie Suková-Dvořáková (1878–1905), česká pianistka, dcera Antonína Dvořáka a manželka Josefa Suka staršího
 Věra Suková (1931–1982) – česká tenistka, matka Heleny a Cyrila
 Vlasta Suková (1936–2014) – česká historička a etnografka
 Vlasta Štursová-Suková (1912–1982) – česká architektka a návrhářka
podobné
 Barbara Sukowa (* 1950) – německá herečka

jiný význam
 marcipánový suk – sladkost, cukrovinka
 skalní suk – hranatá ostrá skála
 suk – v moravském nářečí výraz pro uzel; používá se i jako sloveso: „sukovat“

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení
Rozcestníky - příjmení